Irimești se poate referi la:
 Irimești, Prahova
 Irimești, Vâlcea

Vezi și 
 Irimie (nume)
 Irimia (nume)
 Irimescu (nume)

Toponime românești